Уильям Стаффорд (): Стаффорд, Уильям (1554—1612) — английский экономист.
 Стаффорд, Уильям (1593—1684) — его сын, английский публицист.
 Стаффорд, Уильям (1914—1993) — американский поэт.
 Стаффорд, Уильям Кук (1793—1876) — британский историк.